Ву́лиця Республіка́нська — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Республіканська — вулиця у м. Дніпро.
 Вулиця Республіканська — вулиця в Запоріжжі.
 Вулиця Республіканська — вулиця у Кам'янському.
 Вулиця Республіканська — вулиця у Кременчуці.
 Вулиця Республіканська — вулиця в Лисичанську.
 Вулиця Республіканська — вулиця в Полтаві.

 Вулиця Республіканська — колишня назва Лісової вулиці в Середині-Буді.

Вулиці